Titelträger der Eredivisie 2009/10 im Badminton und damit niederländischer Mannschaftsmeister wurde der Klub Van Zundert/Velo, der sich in den Play-offs durchsetzen konnte.

Vorrunde

Play-offs

Weblinks 
https://nl.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=016E8E0A-4DC2-417E-9E1D-D2BDF2C5778D&draw=32

Niederländische Badmintonmeisterschaft
Badminton 2009
Badminton 2010